Il doppio del Tennis Channel Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 7–5, 7–6 (8–6) Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2002
ATP Tour 2002